

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
 Толкание ядра, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 13—14.10.1968

Квалификационные соревнования 
Мехико, Национальный стадион, 13.10.1968

19 участников разбиты на 2 группы по 9—10 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 18,90 м.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 14.10.1968

Примечания 

Толкание ядра на Олимпийских играх